Ernesta Bittanti Battisti (1871-1957) – insegnante, scrittrice e giornalista italiana
 Matteo Bittanti, anche noto come MBF (1975) – scrittore e giornalista italiano